Stile Tudor – stile architettonico tipico del periodo Tudor
 Tudor – azienda svizzera produttrice di orologi
 Tudor City – complesso di edifici situato a Manhattan, New York
 Tudor – forma rumena del nome proprio di persona Teodoro
 Tudor Traslochi - Ditta di traslochi e trasporti a Roma

Persone
 Dinastia Tudor – dinastia reale di origine gallese
 Arturo Tudor – fratello maggiore di Enrico VII
 Edmondo Tudor – capostipite della dinastia
 Elisabetta Tudor o di York – moglie di Enrico Tudor
 Elisabetta Tudor – figlia di Enrico VIII, regina d'Inghilterra col nome di Elisabetta I
 Enrico VII d'Inghilterra – re d'Inghilterra col nome di Enrico VII
 Enrico VIII d'Inghilterra – re d'Inghilterra col nome di Enrico VII
 Jasper Tudor – zio di Enrico VII
 Margherita Tudor – regina consorte di Scozia
 Maria Tudor – regina consorte di Francia
 Maria I d'Inghilterra – regina d'Inghilterra
 Owen Tudor – militare e cortigiano gallese
 Alexandru Tudor – arbitro di calcio rumeno
 Antony Tudor – ballerino, coreografo e insegnante inglese
 Corneliu Vadim Tudor – politico rumeno
 Igor Tudor – calciatore e allenatore di calcio croato
 David Tudor – pianista e compositore statunitense
 Lukas Túdor – calciatore cileno